BKA – skrót nazwy niemieckiej policji kryminalnej
 BKA – białoruski satelita obserwacji Ziemi
 BKA – białoruska  militarna organizacja kolaboracyjna w czasie II wojny światowej